Bunium cylindricum är en flockblommig växtart som beskrevs av Aleksandr Alfonsovitj Grossgejm. Bunium cylindricum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
cylindricum